Dieser Artikel behandelt die dänische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland und der Qualifikation dazu. Dänemark nimmt zum fünften Mal an der Endrunde teil. Zuletzt konnten die Däninnen 2007 teilnehmen.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Bosnien und Herzegowina, erstmals Montenegro und Aserbaidschan sowie Malta und Russland. Der Gruppensieger würde sich direkt qualifizieren, der Gruppenzweite wäre für die Playoffspiele um einen weiteren WM-Startplatz qualifiziert.

Die dänische Mannschaft begann im September 2021 mit hohen Siegen (7:0 gegen Malta und 8:0 gegen Aserbaidschan), gewann dann im Oktober gegen Bosnien und Herzegowina mit 8:0 und fünf Tage später in Montenegro mit 5:1. Danach fielen die Siege weniger deutlich aus. Das Länderspieljahr wurde mit Siegen in Bosnien und Herzegowina (3:0) und gegen Russland (3:1) abgeschlossen. Im Februar 2022 nahmen die Däninnen am Algarve-Cup 2022, wo die Mannschaft nach einer 0:1-Niederlage gegen Italien wegen positiver COVID-19-Tests zurückgezogen wurde. Weniger Tage später begann der Russische Überfall auf die Ukraine, woraufhin die russische Mannschaft von der UEFA und FIFA vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde und im  Mai die Ergebnisse der russischen Mannschaft in der Qualifikation annulliert wurden. Hierdurch waren die Däninnen, die im April in Malta und gegen Aserbaidschan jeweils mit 2:0 gewonnen hatten, vorzeitig qualifiziert.  Bei der wegen der COVID-19-Pandemie dazwischen geschobenen EM-Endrunde in England verlor die dänische Mannschaft ihr Auftaktspiel gegen Deutschland mit 0:4. Zwar konnte die Mannschaft gegen Finnland mit 1:0 gewinnen, durch eine 0:1-Niederlage gegen Spanien schied sie aber nach den drei Gruppenspielen aus. Im letzten Spiel der Qualifikation gelang noch ein 5:1 gegen Montenegro.

Insgesamt wurde 29 Spielerinnen eingesetzt von denen Kathrine Møller Kühl,  Katrine Veje, Stine Ballisager Pedersen, Stine Larsen und Sofie Svava alle neun Spiele – inkl. des später aus der Wertung genommenen Spiels gegen Russland – mitmachten. Nur einmal fehlten Janni Thomsen, Stine Ballisager Pedersen und Sanne Troelsgaard Nielsen. Kapitänin  Pernille Harder hatte verletzungsbedingt nur vier Einsätze. Beste Torschützin war Signe Bruun mit 13 Toren – davon eins gegen Russland – in sieben Spielen. Sie ist damit zusammen mit zwei anderen Spielerinnen drittbeste Torschützin der Qualifikation. Zweitbeste Torschützin war Stine Larsen mit sieben Toren. Insgesamt steuerten 15 Spielerinnen  und eine gegnerische Spielerin Tore zu den insgesamt letztlich 40 gezählten Toren bei.

Abschlusstabelle

Spielplan

Vorbereitung 
Die Vorbereitung auf die WM-Endrunde begann im Oktober 2022 mit einem Heimspiel gegen WM-Co-Gastgeber Australien, das mit 1:3 verloren wurde. Im November gab es Auswärtsspiele gegen die Schweiz (2:1, mit zu vielen Auswechslungen bei der Schweiz) und die Niederlande (0:2). Im Februar 2023 nahm die dänische Mannschaft am Tournoi de France teil, wo sie auf Gastgeber Frankreich (0:1), Norwegen (2:0) und Uruguay (3:2) traf. Im April müssen die Däninnen zunächst nur über die Öresundbrücke fahren, um in Malmö gegen Schweden zu spielen. Zurück in Dänemark spielen sie dann vier Tage später gegen Japan.

Endrunde

Auslosung 
Für die am 22. Oktober 2022 stattgefundene Auslosung war die Mannschaft Topf 3 zugeordnet. Sie konnte somit in eine Gruppe mit einem der Gastgeber Australien oder Neuseeland, Titelverteidiger USA oder Deutschland gelost werden. Die Mannschaft wurde in die Gruppe D gelost und spielt damit in der Gruppenphase in Australien. Zugelost wurden Asienmeister China, Europameister England und eine Mannschaft, die sich im Februar beim interkontinentalen Play-Off-Turnier noch qualifizieren musste. Dies ist Haiti, das sich zunächst gegen den Senegal und dann Chile durchsetzte. Bisher gab es keine WM-Spiele gegen England, China war schon dreimal WM-Gegner. Als Gruppensieger oder -zweiter würde die Mannschaft auch in der K.-o.-Runde alle Spiele in Australien bestreiten, zunächst gegen den Zweiten bzw. Sieger der Gruppe B mit Australien und Olympiasieger Kanada am 7. August in Brisbane bzw. Sydney.

Gruppenspiele 

|}

Einzelnachweise 

Daenemark
2023